Рі́о-Сала́до () — назва багатьох річок у іспаномовних країнах.

 Ріо-Саладо (північ Аргентини) — річка на півночі Аргентини, впадає у річку Парана у місті Санта-Фе;
 Ріо-Саладо (Буенос-Айрес) — річка в аргентинській провінції Буенос-Айрес, впадає у Ла-Плату;
 Ріо-Саладо (Санта-Крус) — річка в аргентинській провінції Санта-Крус;
 Ріо-Саладо (Болівія) — річка у болівійському департаменті Потосі;
 Ріо-Саладо (Антофагаста) — приток Лоа у чилійському II Регіоні Антофаґаста;
 Ріо-Саладо (Атакама) — річка у чилійському III Регіоні Атакама;
 Ріо-Саладо (Наварра) — річка в іспанській Наваррі;
 Ріо-Саладо (Андалусія) — річка в Андалусії;
 Ріо-Саладо (Кастилія-і-Леон) — річка у провінції Кастилія-і-Леон;
 Ріо-Саладо (Гвадалахара) — річка у Гвадалахарі;
 Ріо-Саладо (Ла-Ріоха) — річка у Ла-Ріосі;
 Ріо-Саладо (Парагвай) — річка у Парагваї між озером Іпакараї і річкою Парагвай.